Гашимов (азерб. Həşimov) — фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Гашимов, Азамат (род. 1990) — российский спортсмен, профессиональный боец смешанного стиля.
 Гашимов, Азер Расим оглы (род. 1984) — азербайджанский футболист.
 Гашимов, Алескер Гашим оглы (1912—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Гашимов, Ариф Мамед оглы (род. 1949) — азербайджанский учёный, действительный член НАНА.
 Гашимов, Вугар Гасым оглы (1986—2014) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Гашимов, Джаббар Сейид Гашим оглы (1898—1974) — азербайджанский педагог, заслуженный учитель Азербайджанской ССР.
 Гашимов, Заур Тахир оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист, защитник.
 Гашимов, Ислам Магеррам оглы (1919—1997) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Гашимов, Полад Исраил оглы (1975—2020) — азербайджанский военнослужащий, генерал-майор (2019).
 Гашимов, Рафик Магомед оглы (род. 1966)  — азербайджанский телеведущий, сценарист, режиссёр. Заслуженный артист Азербайджана (1998).

